Курц (, у перекладі означає «короткий») — прізвище німецького походження.
Відомі носії:
 Борис Курц (1885—1938) — український історик, сходознавець та педагог, якого було репресовано 1938 року.
 Вілем Курц (; 1872—1945) — чеський піаніст, музичний редактор і фортепіанний педагог.
 Вільгельм Сульпіц Курц (; 1834—1878) — німецький ботанік та садівник.
 Курц Карел (; 1934) — чеський (чехословацький) дослідник античної історії і культури, в тому числі й античної нумізматики.
 Кетрін Курц () — американська письменниця, автор романів у жанрі фентезі.
 Себастьян Курц (; 1986) — австрійський державний та політичний діяч, Федеральний канцлер Австрії (2017—2019, 2020—2021).
 Томас Курц (; 1928) — американський вчений, професор математики, один із розробників сімейства високорівневих мов програмування BASIC.

Німецькі прізвища